ou  peut faire référence à :

Cours d'eau 

 ,
 , estuaire,
 , tributaire de la rivière Rock,
 Ash Creek (comté de Polk, Oregon), tributaire de la Willamette,
 , tributaire de la Pit,
 , tributaire de la Virgin.

Lieux 

 ,
 ,
 .